Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 69 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 3 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях примут участие 23 спортсмена из 23-ех стран.

История 
Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является казахстанский боксёр Данияр Елеусинов, который после Игр в Рио-де-Жанейро перешёл в профессионалы и не принимает участие в турнире.
Соревнование по боксу в мужском полусреднем весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 25 раз. Турнир впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1904 году и после перерыва в 1908 году и в 1912 году снова включен во все Игры с 1920 года. Максимальный вес для полусреднего веса с 2004 года увеличен с 67 кг и составил 69 кг. Олимпийскими чемпионами в данной категории с 2004 года становились боксеры из Казахстана  Бахтияр Артаев, Бакыт Сарсекбаев, Серик Сапиев и Данияр Елеусинов. Исключение из программы Олимпийских игр 2020 года легкого полусреднего веса переместила нижнюю границу полусреднего веса с 64 кг до 63 кг.
Действующий чемпион мира Андрей Замковой из  квалифицировался в 3 раз на Олимпийские Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020